Das Guotai Liquor Asian Players Tour Championship 2012/13 – Event 3 war ein Snooker-Turnier, das vom 5. bis 9. November 2012 im Henan Province Sports Stadium in Zhengzhou ausgetragen wurde. Es war das dritte von drei Turnieren in China innerhalb der PTC-Serie.

Sieger war Stuart Bingham, der das Endspiel mit 4:3 gegen Li Hang gewann.

Wie schon beim ersten und zweiten APTC-Event verzichteten viele Profis auf die Teilnahme am Turnier. Turniermodus war für alle Partien einschließlich Finale Best of seven.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

 1Nur Main-Tour-Spieler erhielten Ranglistenpunkte.

Endrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Gruppe 1 von 8

Gruppe 2 von 8

Gruppe 3 von 8

Gruppe 4 von 8

Gruppe 5 von 8

Gruppe 6 von 8

Gruppe 7 von 8

Gruppe 8 von 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Einzelnachweise 

A3
Billardturnier in der Volksrepublik China
Sportveranstaltung in Zhengzhou